Аксуский сельский округ:
 Аксуский сельский округ (Акмолинская область) — сельский округ в Акмолинской области.
 Аксуский сельский округ (Аксуский район) — сельский округ в Аксуском районе Алматинской области.
 Аксуский сельский округ (Уйгурский район) — сельский округ в Уйгурском районе Алматинской области.
 Аксуский сельский округ (Восточно-Казахстанская область) — сельский округ в Восточно-Казахстанской области.
 Аксуский сельский округ (Жамбылская область) — сельский округ в Жамбылской области.
 Аксуский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.
 Аксуский сельский округ (Кызылординская область) — сельский округ в Кызылординской области.